The Lie (expression anglaise signifiant « Le Mensonge ») est le titre de plusieurs films ou téléfilms :

Cinéma 
 The Lie, un film américain d'un réalisateur inconnu, avec William Russell, sorti en 1911
 The Lie, un film américain réalisé par Allan Dwan, sorti en 1914
 The Lie, un film américain réalisé par J. Searle Dawley, sorti en 1918
 , un film américain réalisé par Joshua Leonard, sorti en 2011

Télévision 
 The Lie, un téléfilm germano-américain réalisé par Harold Young diffusé en 1954
 The Lie, un téléfilm américain réalisé par Alex Segal, diffusé en 1973